Williams Creek ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Williams Creek (Arizona), Fluss im Apache County, Bundesstaat Arizona  
 Williams Creek (Delaware), Fluss im Sussex County, Bundesstaat Delaware  
 Williams Creek (Whitewater River), Fluss im Fayette County, Bundesstaat Indiana  
 Williams Creek (Maryland), Fluss im Talbot County, Bundesstaat Maryland  

Flüsse in Australien:
 Williams Creek (Arnold River), Nebenfluss des Arnold River im Northern Territory, Australien.
 Williams Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland, Australien.
 Williams Creek (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory, Australien.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Williams Creek (Indiana)
 Williams Creek (Kentucky)